Rovescio – tipo di precipitazione atmosferica.
Rovescio – lato di una moneta di una banconota o di una bandiera (detto anche verso).
Rovescio – tecnica del tennis e del ping pong.